Цэрану () — румынская фамилия. Известные носители:

 Цэрану, Йон (род. 1938) — румынский боец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр 1960.
 Цэрану, Каталин (род. 1973) — румынский профессиональный игрок в го. Чемпион Европы 2008 года.